Blanc se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Blanc
 Michel Blanc